Терні́вка — село в Україні, у Запорізькому районі Запорізької області. Центр Тернівської сільської ради.

Площа села — 170 га, тут налічується 219 дворів. Кількість населення станом на 1 січня 2007 року  — 720 чол.

Географія 
Село Тернівка розташоване на лівому березі річки Плоска Осокорівка, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Придолинівка, нижче за течією на відстані 3,5 км розташоване село Шевченка, на протилежному березі — село Андріївка Синельниківського району. Поруч проходить автошлях міжнародного значення .

Село знаходиться за 35 км від Вільнянська, за 45 км від обласного центру. Найближча залізнична станція — Славгород-Південний, що розташована у Дніпропетровській області за 12 км від села.

Історія 
Село виникло наприкінці XVIII століття на землях поміщика Василя Протопопова, назву одержало від балки Тернуватої (Тернової).

На початку XX століття у селі збудований храм на честь пророка Іллі за кошти поміщика Василя Протопопова 

У 1917 році село входить до складу Української Народної Республіки.

Село було активним учасником анархістського руху.

Внаслідок поразки Перших визвольних змагань село надовго окуповане більшовицькими загарбниками.

У 1932—1933 роках селяни пережили сталінський геноцид.

День села відзначається 23 вересня, саме в цей день 1943 року Тернівка було звільнена Червоною армією від німецько-фашистських загарбників. На цивільному кладовищі знаходиться братська могила вояків Червоної армії, в якій похований Герой Радянського Союзу Зачиняєв Петро Спиридонович (1918—1943).

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи і ліквідації Вільнянського району, село увійшло до складу Запорізького району.

Сьогодення 
В селі працює загальноосвітня школа. Є діючий храм — Еллінська церква.

Підприємства — ТОВ «Лани України», ПП «Дніпрова хвиля».

На початку 2019 року у селі почалось будівництво нового перевантажувального терміналу компанії «Нібулон»  та зведення причалу на річці Плоска Осокорівка, на понад 1,8 км довжини якої планується провести днопоглиблювальні роботи для забезпечення водного підходу до терміналу. На будівництві залучено 1,5 тис. працівників з 70 підрядних організацій. Ввести в експлуатацію термінал планується у червні 2019 року. Сума інвестицій у проект складе 19 млн доларів.

Примітки

Джерела 
 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області